Feni peut faire référence à :
 Feni, ville du Bangladesh ;
 Feni, district du Bangladesh ;
 Feni, rivière d'Inde et du Bangladesh.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités